Der Verrat von Ottawa ist der Titel zweier deutscher Fernsehfilme. In beiden wird die Geschichte des Doppelagenten Igor Gusenko erzählt, der 1946 einen sowjetischen Spionagering in Kanada aufdeckte.

 Der Verrat von Ottawa (1956), Regie: Michael Kehlmann
 Der Verrat von Ottawa (1966), Regie: Günter Gräwert